González vs Bonetti, fue una telenovela producida por el canal paraguayo Telefuturo, su primer capítulo se transmitió el 28 de marzo de 2005 mientras que su último episodio se emitió el 29 de diciembre de 2005. Era transmitido una vez por semana, generalmente los lunes de 9 a 10 p.m., que luego pasaron a ser los jueves. Cabe destacar que la telenovela tuvo 2 temporadas debido al éxito rotundo en su país de origen. La segunda temporada pasó a ser ¨González vs. Bonetti, la revancha¨.

La primera temporada abarcó desde marzo a septiembre, y la segunda temporada, desde octubre hasta diciembre, con 12 capítulos cada una. Por el aniversario n.º 10 de la telenovela, fue re-transmitida por Telefuturo los lunes a viernes de 5 a 6p.m el 2 de noviembre de 2015 durante todo el mes.

Sinopsis
La serie en resumen trata de dos familias que se enfrentan, se odian y se aman al mismo tiempo.

Reparto

 Alicia Guerra
 Lourdes Llanes
 Rubén Vysokolán
 Calolo Rodríguez
 Vivi Meza
 Paola Maltese
 Nico García
 Lourdes García 
 Fernando Abadie  
 Beto Ayala  
 María José Cacavelos

Referencias

Telenovelas de Paraguay
Telenovelas de Telefuturo